Viking Fotballklubb - norweski klub piłkarski, z siedzibą w mieście Stavanger, założony 10 sierpnia 1899, 8-krotny mistrz Norwegii.

W 2002 roku wyeliminował Chelsea F.C. w 1. rundzie Pucharu UEFA (porażka 1:2 na wyjeździe i zwycięstwo 4:2 u siebie), jednak w drugiej rundzie odpadł po dwumeczu z Celtą Vigo. W 2017 roku klub zajął ostatnie 16.miejsce w ekstraklasie i spadł do drugiej ligi. Jednakże po roku wrócił do ekstraklasy wygrywając w 2018 roku 2.ligę. Sezon 2019 był udany dla klubu, ponieważ zajął 5.miejsce w Eliteserien i zdobył szósty raz w historii Puchar Norwegii.

Sukcesy 
Eliteserien
mistrzostwo (8): 1957/1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991
wicemistrzostwo (2): 1981, 1984
Puchar Norwegii
zwycięstwo (6): 1953, 1959, 1979, 1989, 2001, 2019
finał (5): 1933, 1947, 1974, 1984, 2000
1. divisjon
mistrzostwo (3): 1967, 1988, 2018
wicemistrzostwo (1): 1966

Europejskie puchary

Skład na sezon 2018

Strony klubowe 
 Oficjalna strona internetowa klubu 
 Strona kibiców
 

 
Kluby piłkarskie założone w 1899
Norweskie kluby piłkarskie
Sport w Stavanger